«Крысы, или Ночная мафия» — советский художественный фильм, снятый в 1991 году.

Сюжет 
Виктор Разлогов, бывший детдомовец, отсидев срок за обыкновенную уличную драку, решает вернуться в родной город и начинает работать таксистом. Вскоре герой узнает от сослуживцев, что таксопарк стал объектом рэкета со стороны местной мафии. Ещё хуже то, что бандиты пытаются установить свои порядки на предприятии, а это приводит к конфликтам с администрацией и нередко к гибели самих таксистов. Новичок вступает в неравную схватку с рэкетирами, прекрасно понимая, что это очень опасно и у него мало шансов на победу. Но трудное детство и тюрьма закалили его характер, и поэтому Разлогов решает идти до конца.

Виктор неоднократно подвергается шантажу со стороны Лысого — рэкетира, ставшего любовником Нины — любимой девушки Виктора. Другие же рэкетиры тоже недолюбливают Разлогова за отказ сотрудничать с ними. Во время одного из рейсов он даже подвергся налёту с последовавшей за ним подставой со стороны рэкетиров (когда Виктор вёз в роддом мужчину с беременной женой, на него напали рэкетиры и сымитировали его «пьянство за рулём», влив ему в рот водки, пока тот был без сознания). Однако за Виктора заступается его напарник Иван Петрович, ставший его названным отцом.

В результате неравной схватки с рэкетирами герой выходит победителем.

В ролях 
 Мартиньш Вилсонс — Виктор Иванович Разлогов, таксист, бывший детдомовец
 Иван Рыжов — Иван Петрович, напарник Виктора и его названный отец
 Наталия Полищук — Нина, девушка Виктора
 Александр Яковлев — «Шеф», главарь преступной группировки
 Ион Аракелу — «Рэмбо», член преступной группировки
 Сергей Силкин — «Качок», член преступной группировки
 Юрий Саранцев — полковник милиции
 Паул Буткевич — «Лысый», мафиози
 Пётр Вишневский — «Балерина», рэкетир, член преступной группировки

Музыка в фильме 
 «Любэ» — Атас

Ссылки 
 
 Машины в фильме Крысы, или ночная мафия
 

Фильмы-боевики СССР
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы, снятые на базе Ялтинской киностудии
Фильмы о Крыме
Фильмы о такси
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях